

Нью-Шерон — місто, штат Айова
 Нью-Шерон — місто, штат Мен